Neoathyreus — род жуков из подсемейства Lethrinae, семейства Навозники-землерои.

Систематика 
К роду относятся 2 подрода и около 70 видов.
 Подрод: Mesoathyreus Howden, 2006
 Вид: Neoathyreus guyanensis Howden, 2006
 Подрод: Neoathyreus Howden & Martinez, 1963
 Вид: Neoathyreus accinctus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus acutus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus androsensis Howden, 1996
 Вид: Neoathyreus anfractus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus antennatus Howden, 2006
 Вид: Neoathyreus anthracinus (Klug, 1843)
 Вид: Neoathyreus apiculatus Howden & Gill, 1984
 Вид: Neoathyreus arribalzagai Martinez, 1951
 Вид: Neoathyreus asciculus Howden, 1999
 Вид: Neoathyreus biceps (Felsche, 1909)
 Вид: Neoathyreus bidentatus (Macleay, 1819)
 Вид: Neoathyreus boosi Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus brazilensis Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus caesariatus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus castaneus (Guérin-Méneville, 1830)
 Вид: Neoathyreus catharinae (Bates, 1887)
 Вид: Neoathyreus centralis (Westwood, 1848)
 Вид: Neoathyreus centromaculatus (Felsche, 1909)
 Вид: Neoathyreus corinthius (Klug, 1843)
 Вид: Neoathyreus corniculatus (Felsche, 1909)
 Вид: Neoathyreus cuspinotatus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus excavatus (Laporte de Castelnau, 1840)
 Вид: Neoathyreus fallolobus Howden, 2006
 Вид: Neoathyreus fissicornis (Harold, 1880)
 Вид: Neoathyreus flavithorax (Arribalzaga, 1880)
 Вид: Neoathyreus glaseri Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus goyasensis (Boucomont, 1902)
 Вид: Neoathyreus granulicollis Howden, 1964
 Вид: Neoathyreus hamifer (Boucomont, 1932)
 Вид: Neoathyreus illotus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus inermis Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus interruptus Howden, 1964
 Вид: Neoathyreus isthmius Howden, 1999
 Вид: Neoathyreus julietae Howden, 2006
 Вид: Neoathyreus lanei (Martinez, 1952)
 Вид: Neoathyreus lanuginosus (Klug, 1843)
 Вид: Neoathyreus latecavatus (Boucomont, 1932)
 Вид: Neoathyreus latidorsalis Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus lepidus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus lingi Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus lobus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus lyriferus Howden & Gill, 1984
 Вид: Neoathyreus martinezorum Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus mexicanus (Klug, 1845)
 Вид: Neoathyreus mixtus Howden, 1964
 Вид: Neoathyreus moraguesi Howden, 2006
 Вид: Neoathyreus obscurus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus ornatus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus panamensis (Robinson, 1946)
 Вид: Neoathyreus peckorum Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus perryae Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus pholas (Westwood, 1848)
 Вид: Neoathyreus planatus Howden, 1964
 Вид: Neoathyreus politus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus purpureipennis (Westwood, 1848)
 Вид: Neoathyreus ramusculus Howden, 1999
 Вид: Neoathyreus reichei (Westwood, 1851)
 Вид: Neoathyreus rufobrunneus Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus rufoventris Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus sexdentatus (Laporte de Castelnau, 1840)
 Вид: Neoathyreus tortuguerensis Howden & Solis, 1995
 Вид: Neoathyreus tridentatus (Macleay, 1819)
 Вид: Neoathyreus tridenticeps (Bates, 1887)
 Вид: Neoathyreus tweedyanus Westwood, 1848
 Вид: Neoathyreus versicolor Howden, 1985
 Вид: Neoathyreus viridis (Boucomont, 1902)

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — genus Neoathyreus Howden and Martínez, 1963

Примечания 

Навозники-землерои
Роды жесткокрылых